Jopling ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Jopling (1843–1933), englische Malerin
 Michael Jopling, Baron Jopling (* 1930), britischer Politiker und Mitglied des House of Lords